Pigasus – maiale
 Pigasus Award – premio satirico